Monster of the Week (Mostro della settimana), abbreviato MOTW, è il termine usato per riferirsi a quegli episodi stand-alone della serie televisiva X-Files non concentrati sulla Cospirazione. Questi episodi trattano di creature soprannaturali, entità paranormali, criptidi e mutanti o semplici esseri umani dotati di capacità uniche.

Elenco dei Monster of the Week

Stagione 1

Stagione 2

Stagione 3

Stagione 4

Stagione 5

Stagione 6

Stagione 7

Stagione 8

Stagione 9

Stagione 10

Note

X-Files